Avik ou Åvik sont des patronymes, prénoms et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1940), skieur suédois de cross-country

Prénom
, homme d'affaires israélien
, journaliste américain

Toponyme

Åvik, village du comté d'Agder

Voir aussi

Homonymie de prénom